Scandalo borghese (Padre nuestro) – film del 1985 diretto da Franciso Regueiro
 Padre nuestro – film del 2005 diretto da Rodrigo Sepúlveda
 Padre Nuestro – film del 2007 diretto da Christopher Zalla